Dystynkcje – odznaki wskazujące na godność, rangę 
 Dystynkcja - cecha (właściwość) odróżniająca dystynktywne cechy fonologiczne